Název Křenov má více sídel:
 Křenov (okres Svitavy), obec v okrese Svitavy
 Křenov (Dubá), část města Dubá v okrese Česká Lípa
 Křenov (Bernartice), část obce Bernartice v okrese Trutnov
 Křenov (Kájov), část obce Kájov v okrese Český Krumlov

Podobný název stejného původu má:
 Křínov, část města Planá v okrese Tachov
 Křenovy, obec v okrese Domažlice
 Chrzanów, město v Polsku

nebo dále několik obcí pojmenovaných Křenovice